Институт им. Фрица Габера Общества Макса Планка () — немецкий научно-исследовательский институт, основанный в 1911 году в Берлине, с целью изучения явлений молекулярной физики.

В настоящее время институт состоит из пяти кафедр (неорганической химии, науке о границе раздела, молекулярной физики, физической химии и теории) и возглавляется советом директоров.

История 
В 1911 году было принято решение о создании Института физической химии и электрохимии имени кайзера Вильгельма; директором-основателем стал Фриц Габер. В октябре 1912 года, после одиннадцати месяцев строительства, институт был торжественно открыт кайзером Вильгельмом II.

Литература 
 Bretislav Friedrich, Thomas Steinhauser, Jeremiah James, Dieter Hoffmann: Hundert Jahre an der Schnittstelle von Chemie und Physik : Das Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft zwischen 1911 und 2011 (unter Mitwirkung von Hans-Joachim Freund, Gerard Meijer, Matthias Scheffler, Robert Schlögl und Martin Wolf), De Gruyter, Berlin 2011, ISBN 978-3-11-219043-2.
 Max-Planck-Gesellschaft (Hrsg.): Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft. München, 1999. (Berichte und Mitteilungen der Max-Planck-Gesellschaft, Heft 99,1.), .
 Arbeitsgruppe der ÖTV Berlin: «… im Frieden der Menschheit, im Kriege dem Vaterlande …». 75 Jahre Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft. Bemerkungen zu Geschichte und Gegenwart. Berlin 1986.

Примечания

Ссылки 
 Publikationen des Fritz-Haber-Instituts im eDoc-Server der MPG (Bibliografie) 
 Geschichte des Fritz-Haber-Instituts der MPG 
 A short biography of Fritz Haber, by Bretislav Friedrich (in Englisch)  (PDF; 3,12 MB)
 Otto Hahn als Interimsdirektor des KWI, aus: Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus  (PDF; 484 kB)